Knyszyn est le nom :
 de la gmina de Knyszyn, dans le powiat de Mońki, dans la voïvodie de Podlachie
 de la ville de Knyszyn, chef-lieu de cette gmina